L'edizione 1945-46 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Il campionato venne sganciato dai tornei provinciali, introducendo la retrocessione.

Capocannoniere del torneo fu Fernando Peyroteo (), con 37 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Belenenses campione di Portogallo 1945-46.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1945-1946

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1945
Calcio nel 1946
Campionato portoghese di calcio